

События 
 Консулы Луций Постумий Альбин (патриций) и Спурий Карвилий Максим Руга (плебей). Цензоры Авл Постумий Альбин (патриций) и Гай Атилий Бульб (плебей).

Родились 
 Марк Порций Катон Старший (ум. 149 год до н. э.) — древнеримский политик и писатель, известный как новатор римской литературы и консервативный борец против пороков и роскоши.
 Модэ (ум. 174 год до н. э.) — основатель и правитель (шаньюй) империи Хунну.

Скончались 
 Пирр II (род. ок. 274 год до н. э.) — царь древнего Эпира из рода Пирридов.
 Фарнаваз I (род. 326 год до н. э.) — первый царь древнегрузинского государства, известного в античности как Иберия.

См. также